Toto je seznam sídel v Chorvatsku, nacházejících se v Mezimuřské župě. Nachází se zde celkem 131 sídel, z toho 3 města, 22 středisek opčin, 106 trvale obydlených vesnic a žádná zaniklá vesnice.

Reference 

Chorvatské seznamy
Mezimuřská župa
Mezimuřská župa